Davis Cup 2015, oficiálně se jménem sponzora Davis Cup by BNP Paribas 2015, představoval 104. ročník nejdůležitější týmové soutěže mužů v tenise, které se účastnilo 126 národních družstev. První kolo se konalo mezi 6. až 8. březnem. Obhájcem titulu byl švýcarský tým, jenž v předchozím ročníku poprvé v historii získal salátovou mísu. V úvodním kole Světové skupiny však bez Federera i Wawrinky nestačil na Belgii poměrem 2:3 na zápasy.

Soutěž skončila finálovým zápasem hraným mezi 27. – 29. listopadem v belgickém městě Gent, kde domácí tým podlehl Velké Británii 1:3 na zápasy. Velká Británie získala salátovou mísu pro vítěze soutěže po 79 letech (naposledy dokázali zvítězit v roce 1936). Jednalo se tak o nejdelší interval mezi dvěma tituly konkrétního týmu v historii Davis Cupu.

Los soutěže proběhl 18. září 2014 v metropoli Spojených arabských emirátů Dubaji.

Světová skupina 

{| class="wikitable" style="width:98%;"
|-
!colspan=4|Účastníci
|-
!width=25%|
!width=25%|
!width=25%|
!width=25%|
|-
!width=25%|
!width=25%|
!width=25%|
!width=25%|
|-
!width=25%|
!width=25%|
!width=25%|
!width=25%|
|-
!width=25%|
!width=25%| 
!width=25%|
!width=25%|
|}

 Nasazení týmů 
  (čtvrtfinále)
  (1. kolo)
  (1. kolo)
  (čtvrtfinále)
  (semifinále)
  (1. kolo)
  (1. kolo)
  (čtvrtfinále)

 Pavouk 

 Finále 

 Baráž o Světovou skupinu Baráž o Světovou skupinu představovala osm mezistátních utkání mezi postupujícími družstvy z 1. skupin regionálních zón a poraženými týmy v prvním kole Světové skupiny. Vítězové si zajistili účast ve Světové skupině 2016. Poražení sestoupili do 1. skupin tří regionálních zón následujícího ročníku. Hrálo se mezi 18. až 20. zářím 2015.

 Nasazené týmy

Nenasazené týmy 
 
 
 
 
 
 '''

Americká zóna

1. skupina

Nasazené týmy

Nenasazené týmy

Pavouk

2. skupina

Pavouk

3. skupina 
Konala se mezi 20. až 25. červencem 2015.

Zóna Asie a Oceánie

1. skupina

Nasazené týmy

Nenasazené týmy

Pavouk

2. skupina

Pavouk

3. skupina 
Konala se mezi 25. až 28. březnem 2015.

4. skupina 
Konala se od 27. dubna do 2. května 2015.

Zóna Evropy a Afriky

1. skupina

Nasazené týmy

Nenasazené týmy

Pavouk

2. skupina

Pavouk

3. skupina evropské podzóny 
Konala se od 15. do 18. července 2015.

3. skupina africké podzóny 
Konala se od 16. do 19. září 2015.

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
  Davis Cup – oficiální stránky